Заломаево — топонимы в России:

 Заломаево (Нижегородская область) — деревня в Городецком районе Нижегородской области. Входит в состав Кумохинского сельсовета.
 Заломаево (Костромская  область) — посёлок в Буйском районе Костромской области.